Filadelfia kan syfta på:
Filadelfia (grekiska: Φιλαδέλφεια) är ett ursprungligen grekiskt namn (bildat av φιλíα ’kärlek’ eller ’vänskap’ och ἀδελφός ’broder’) använt på städer och byar runt om i världen från antiken och framåt.

 Förlaget Filadelfia – svenska pingströrelsens (Filadelfias) bokförlag
 Filadelfia (Bibeln) – en församling grundad under antiken i staden Filadelfia som är den nuvarande turkiska staden Alaşehir.
 Filadelfia – en antik grekisk stad på vars ruiner Amman, Jordaniens huvudstad ligger, se Rabbath Ammon

Religion
 Filadelfiaförsamlingen, Stockholm – den svenska pingströrelsens största församling
 Filadelfiakyrkan, Stockholm – Filadelfiaförsamlingens kyrka vid Rörstrandsgatan
 Korskyrkan, Västerås – en kyrkolokal på Karlfeldtsgatan 3 i Västerås, tillhörande Baptistförsamlingen Filadelfia
 Filadelfiakyrkan, Holmsjö – en tidigare kyrka i Holmsjö
 Filadelfiakyrkan, Örebro – en frikyrka i centrala Örebro, ansluten till Evangeliska Frikyrkan
 Filadelfiaförsamlingen, Ljungsbro – Evangeliska Frikyrkan
 Filadelfiaförsamlingen i Knutby – tidigare frikyrkoförsamling i Knutby
 Filadelfia Bankeryd – en Filadelfiaförsamling i Bankeryd i Sverige

Geografi

Brasilien 
1 Filadélfia (kommun i Brasilien, Tocantins), 
2 Filadélfia (kommun i Brasilien, Bahia),

Colombia 
3 Filadelfia (kommun), Caldas, 
 Filadelfia (ort), Caldas,

Grekland 
4 Néa Filadélfeia (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas,

Italien 
5 Filadelfia, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia,

Se även
 Philadelphia (olika betydelser) – flera

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar